Села:
 Холодне — Донецька область, Новоазовський район
 Холодне — Сумська область, Недригайлівський район
 Холодне — Харківська область, Близнюківський район
 Холодне — колишнє село у Роменському районі Сумської області

Селище:
 Холодне — Черкаська область, Золотоніський район

Озеро:
 Холодне — високогірне озерце льодовикового походження в урочищі Гаджина на масиві Чорногора в Українських Карпатах